Rockaway Beach – singel zespołu Ramones
Miejscowości w USA:
 Rockaway Beach – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
 Rockaway Beach – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Tillamook